Shiva Shidapu è un progetto di musica goa trance formato dai musicisti israeliano Erez Aizen e Jorg Kessler aka DJ Jörg (tedesco).

Discografia 
1998 - The Album (Shiva Space Technology)

Note

Collegamenti esterni 

Shiva Shidapu su Discogs

Gruppi musicali multinazionali
Duo musicali